All I Wanna Do – singolo dei The Beach Boys del 1970, dall'album Sunflower
 All I Wanna Do – singolo di Sheryl Crow del 1994, dall'album Tuesday Night Music Club
 All I Wanna Do – singolo di Dannii Minogue del 1997, dall'album Girl
 All I Wanna Do – singolo di Keizo Nakanishi featuring Christina Aguilera del 1997, dall'album Spinning
 All I Wanna Do – singolo di Martin Jensen del 2016